

Codici 
 QZ – codice vettore IATA di Indonesia AirAsia
 QZ – codice ISO 3166-2:GT di Quetzaltenango (Guatemala)

Mineralogia 
 Qz – abbreviazione di quarzo

Informatica
QZ - ex-centro dati di Stoccolma, Svezia

Note